Elana peut désigner :
 Elana, un village de Casamance au Sénégal
 Steeve Elana, un footballeur français
 Elana Meyer, une athlète sud-africaine